USS Melvin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Melvin (DD-335) 
 USS Melvin (DD-680)

Melvin